De 2. Bundesliga 1974/75 was het eerste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. De competitie bestond uit 40 clubs die werden onderverdeeld in een Noord- en Zuid-divisie. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga, terwijl de nummers 2 hier een play-offwedstrijd voor moesten spelen. De laatste vier uit elke groep degradeerden naar een van de verschillende Oberliga's.

Noord

Eindstand

Topscorers

Zuid

Eindstand

Topscorers

Play-offs 

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 1974/75